Lenhart peut faire référence à : 
 Julius Lenhart (1875-1962), gymnaste autrichien.
 Matthew Lenhart (né en 1991), rameur américain. 
 Steven Lenhart (né en 1986), footballeur américain.
 Suzanne Lenhart, mathématicienne américaine.